

Patronymes 
Tchourikov (masculin ; ) ou Tchourikova (féminin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Iana Tchourikova (1978-), animatrice de télévision russe
 Inna Tchourikova (1941-2023), actrice soviétique puis russe

Patronyme russe